Puede referirse a:
 el nombre común de las orquídeas del género Catasetum
 el nombre común de la planta Juglans regia